Juri Cannarsi (Turim, 22 de Abril, 1976) é um futebolista da Itália.

Carreira 

Cannarsi